Карам Габер (1 вересня 1979) — єгипетський борець, олімпійський чемпіон.
 Нажуа Карам (араб. نجوى كرم‎, нар. 26 лютого 1966, Захле) — ліванська співачка.

Топоніми 
 Карам — село у Казачинсько-Ленському районі, Іркутської області, Росії